Vírio Lupo (legado propretor) — oficial romano do 
 Vírio Lupo (cônsul em 278) — oficial romano do 
 Vírio Lupo (procônsul da África) — oficial romano do 
 Vírio Lupo Vitório — oficial romano do 

Desambiguações de antropônimos